Akershus, norvég megye
Akershus, oslói erőd